Heidoti (Saramaccarivier), Kwinti-dorp aan de Saramaccarivier in Suriname
 Heidoti (Coppenamerivier), voormalig Karaïbisch, later marrons dorp aan de Coppenamerivier in Suriname